Гавр-6 () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Приморская Сена. Входит в состав округа Гавр.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Гавр (28 815 чел.) (западные и центральные кварталы)
 Сент-Адресс (7 349 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 31,8 % голосов против 25,6 % у Жана-Люка Меланшона и 18,6 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 67,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Жан-Люк Меланшон – 25,1 %, Эмманюэль Макрон – 22,9 %, Франсуа Фийон – 21,4 %, Марин Ле Пен – 17,9 %. 2 тур: Макрон – 70,7 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,0 %, Франсуа Олланд — 28,0 %,  Марин Ле Пен — 15,5 %; 2 тур: Олланд — 52,8 %. 2007 год. 1 тур: Саркози — 33,1 %, Сеголен Руаяль — 24,4 %; 2 тур: Саркози — 54,3 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Приморская Сена представляют  вице-мэр города Сент-Адресс  Кристель Мика-Геру (Christelle Msica-Guérout) (Союз демократов и независимых) и член совета города Гавр Флоран Сен-Мартен (Florent Saint-Martin) (Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Приморская Сена